Джуманияз Абжанов — бригадир полеводческой бригады колхоза им. Орджоникидзе Хивинского района Хорезмской области, Герой Социалистического Труда (1957)

Биография

Трудовой подвиг 

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития советского хлопководства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника и получение высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» Абжанову Джуманиязу.

См. также 
 Герой Социалистического Труда
 Среднеазиатский экономический район
 Экономика Узбекской ССР

Примечания